Le madurais est une langue de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes.
 Les Madurais sont un groupe ethnique habitant l'île de Madura près de Java et le littoral nord de la province de Java oriental.